Janus est un personnage de l'univers de fiction de la série télévisée Stargate Atlantis, interprété par l'acteur Gildart Jackson.

Janus est un scientifique Ancien qui a vécu il y a  dans la galaxie de Pégase, à l’époque où sa civilisation était en conflit avec celle des Wraiths. Il menait des recherches sur le voyage temporel alors que les membres du conseil d’Atlantis lui avaient expressément demandé de renoncer à ce type de travaux, en raison des problèmes qui auraient pu surgir. Il avait accepté mais continua néanmoins en secret ses recherches et expérimentations sur le sujet. Il finit par construire une machine temporelle en transformant un Puddle jumper.

Janus ne partage pas le même point de vue que le conseil d’Atlantis sur le voyage temporel. Il pense que c’est une réelle bonne chose malgré les problèmes que cela peut engendrer.

Lorsqu’il quitta Atlantis pour retourner sur Terre, il emporta toutes ses recherches avec lui, dans l’espoir de pouvoir reconstruire une telle machine malgré la surveillance de ses semblables.

Par ailleurs, dans l'épisode 5x10 d'Atlantis, Daniel Jackson et Rodney McKay trouvent son laboratoire. Une des inventions s'y trouvant est un dispositif permettant de détruire tout vaisseau wraith tentant de passer en hyperespace, mais dont l'un des effets secondaires est de mener à l'explosion des portes des étoiles lors de leur activation.

Notes et références 
Notes 

Références 

Ancien (Stargate)